Qaqqartivagajik bezeichnet:
 Qaqqartivagajik (Berg, Hutchinson Gletsjer), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qaqqartivagajik (Berg, bei Tasiilaq) (Sømandsfjeldet), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland